Kiimasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiimasjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Kiimasjärvi (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar